Филиповичи  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Филиповичи — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Филиповичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Филиповичи — посёлок в Блевчицком сельсовете Копыльского района Минской области.
 Филиповичи — деревня в Семежевском сельсовете Копыльского района Минской области.

См. также 
 Пилиповичи